Benjamin Collins Brodie henviser til:

 Sir Benjamin Collins Brodie (læge) (1783–1862) – engelsk fysiolog og kirurg
 Sir Benjamin Collins Brodie (kemiker) (1817–1880) – engelsk kemiker